Josef eller Joseph Fuchs kan syfta på bland andra:

* Josef Fuchs (1904–1989), österrikisk astronom och geofysiker
 Josef Fuchs (1912–2005), tysk romersk-katolsk teolog och jesuitpräst
 Josef Fuchs (född 1948), schweizisk cyklist
 Joseph Fuchs (1732–1782), tysk arkeolog
 Joseph Fuchs (1814–1888), fransk illustratör
 Joseph Fuchs (1899–1997), amerikansk violinist